Il singolare del Tennis Channel Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Vince Spadea ha battuto in finale Nicolas Kiefer  7-5, 6-7 (5-7), 6-3.

Teste di serie

  Andy Roddick (semifinali)
  Martin Verkerk (quarti)
  Robby Ginepri (quarti)
  Vince Spadea (campione)

 James Blake (quarti) 
 Nicolas Kiefer (finale) 
 Wayne Ferreira (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2004
ATP Tour 2004